Le foxtrot ou slow fox est un style de danse de salon standard exécuté sur du ragtime.
 Foxtrot, prononcé « foxtrott », est le mot associé à la lettre F dans l'alphabet radio normalisé par l'OACI.
 Foxtrot est une classe de sous-marins russes.

Album 

 Foxtrot est un album du groupe Genesis sorti en 1972.
 Foxtrot est un album de Nanase Aikawa sorti en 2000.

Cinéma 

 Foxtrot est un film britannico-mexicain réalisé par Arturo Ripstein en 1976.
 Foxtrot est un film israélien réalisé par Samuel Maoz en 2017.

Comic strip 

  est un comic strip dessiné par Bill Amend.

Spectacle 

 Foxtrot est un spectacle de Dieudonné.